Valentin Crețu ist der Name folgender Personen:

* Valentin Crețu (Rennrodler) (* 1989), rumänischer Rennrodler
 Valentin Crețu (Fußballspieler) (* 1989), rumänischer Fußballspieler